Михаил Михайлович Кааба́к (род. , ) — российский хирург и трансплантолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела трансплантации органов детям в ФГАУ «Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей» Минздрава России.

Биография 
В 1989 году с отличием окончил педиатрический факультет второго Московского медицинского института, ординатура по детской хирургии в ДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова в 1989-1991 годах. С сентября 1991 по март 2000 года работал детским хирургом отделения трансплантации почки в Российской детской клинической больнице  Минздрава России. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию «Пересадка почки у детей». Январь - апрель 1999 года: стажировка в Hopital-Necker des Enfant Malades, Париж. С марта 2000 года по октябрь 2019 года заведовал отделением трансплантации почки Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ).
 
В 2003 году защитил докторскую диссертацию «Послеоперационное лечение реперфузионного повреждения трансплантированной почки: новый взгляд на патогенез реперфузионной травмы»,. С 2009 года профессор по специальности «трансплантология и искусственные органы».

С 28 ноября 2019 года заведует отделом трансплантации органов детям в ФГАУ «Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей» Минздрава России.

Увольнение и восстановление 
В ноябре 2019 года Михаил Каабак, хирург, который уже более десяти лет пересаживал почки детям весом от шести килограммов, и его коллега Надежда Бабенко оказались без работы. В ответ на это родители пациентов Михаила Каабака создали петицию с призывом не увольнять доктора, которую подписали более 550 тысяч человек, направляли коллективные письма, проводили флешмобы в социальных сетях, выступали в СМИ. 26 ноября 2019 года произошла личная встреча Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой и Михаила Каабака.
 
28 ноября 2019 года Михаил Каабак возглавил вновь созданный отдел трансплантации органов детям в ФГАУ «Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей».

13 декабря 2019 года Михаилом Каабаком и Надеждой Бабенко проведена первая после восстановления трансплантация от посмертного донора в Научно-медицинском исследовательском центре здоровья детей,.

Профессиональная и научная деятельность 
Автор более 200 научных работ. Является членом Международного общества трансплантологов (TTS) и International Pediatric Transplant Association, Межрегиональной общественной организации «Общество Трансплантологов», Национальной Ассоциации в области донорства и трансплантологии. 

Основные научные интересы: разработка методов индивидуализации иммуноссупрессии, совершенствование техники трансплантации почки, профилактика реперфузионного повреждения. Предложил и реализовал общероссийскую образовательную программу по повышению профессиональной подготовки в области трансплантации у врачей смежных специальностей при поддержке правительства РФ в виде ежегодной школы для врачей «Трансплантация органов у детей».

Новаторство в области трансплантации 
(в период работы в Российской детской клинической больнице  Минздрава России)
 Впервые в России в качестве  метода профилактики реперфузионного повреждения трансплантата почки введено в практику применение плазмафереза,
 Участие в организации проведения трансплантации сердца в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, с непосредственным участием М.М. Каабака проведены первые трансплантации сердца в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России.
(на базе отделения трансплантации почки Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН под руководством проф. М.М.Каабака):
  С 2003 г. функционирует единственная в своем роде в России программа трансплантация почки детям младшего возраста,
 Выполнена первая успешная комбинированная трансплантация панкреато-дуоденального комплекса и почки больному, находящемуся в терминальной стадии вследствие диабетической нефропатии,
 Впервые в России выполнена трансплантация фрагмента тонкой кишки от трупного донора (2006 г), первая трансплантация почки от АВО несовместимого родственного донора,
 Впервые в России введен в практику индукционной терапии препарат алемтузумаб, позволяющий существенно повысить выживаемость почечного трансплантата,,
 Впервые в России введена практика применения экулизумаба в качестве средства для профилактики реперфузионной травмы,,

Разработанные технологии и результаты исследований 
 Использование нативного мочеточника с целью профилактики хронической нефропатии трансплантата,
 Использование краниально-каудальной инверсии для улучшения гемодинамики трансплантата почки,
 Использование плазмафереза для профилактики реперфузионной травмы в трансплантате почки,
 Введена практика плановой пункционной биопсии, позволяющая своевременно точно оценивать появившиеся изменения в трансплантате на микроскопическом уровне и реагировать на них, увеличивая срок службы трансплантата,
 Персонализированная иммуносупрессия посредством индуцированных ex-vivo Т-регуляторных клеток,
 Индукция донорспецифической толерантности препаратами экулизумаб и алемтузумаб у детей и взрослых,
 Введена обязательная программа вакцинации для профилактики инфекционных осложнений после трансплантации почки,
 Разработка методов оценки отдаленных результатов трансплантации почки,
 Разработка программы электронного открытого трансплантационного регистра, позволяющего видеть реальные результаты большой работы команды специалистов.

Награды и звания 
 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» за 2019-й год «за стойкость, высочайший профессионализм и новаторство, за спасение сотен жизней новорожденных детей».

Примечания

Ссылки 
 http://pochka.org/
 https://www.med.ru/
 http://nczd.ru/

Медики по алфавиту
Хирурги России
Трансплантологи